Кравков — фамилия. Известные носители:

 Кравков, Василий Павлович (1859—1920) — военный врач Русской императорской армии, тайный советник, мемуарист.
 Кравков, Евдоким Михайлович (1744 — после 1796) — капитан-лейтенант, старовер. Участник Чесменского сражения 1770 г.
 Кравков, Ксенофонт Алексеевич (1791 - ок. 1850) — конный артиллерист и участник Бородинского сражения 1812 г.
 Кравков, Николай Павлович (1865—1924) — русский фармаколог, основоположник советской фармакологии, первый лауреат Ленинской премии (1926, посмертно).
 Кравков, Максимилиан Алексеевич (1887—1937) — писатель, краевед, геолог, исследователь Сибири.
 
 Кравков, Леонид Алексеевич (1889 — после 1930) — капитан 3-й артиллерийской бригады, участник Первой мировой войны.
 Кравков, Юрий Сергеевич (1921—2003) — генерал-майор медицинской службы, начальник Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко.

См. также 
 Кравково
 Кравковы
 Кровков